Två kända män bar namnet Simon de Montfort eller Simon de Montford under medeltiden:

Simon de Montfort, 5:e earl av Leicester (1160–1218) – fransk adelsman som blev betydelsefull under fjärde korståget och albigenserkorståget
Simon de Montfort, 6:e earl av Leicester (1208–1265) – son till den ovannämnde, engelsk adelsman, ledde en revolt mot kung Henrik III av England